Felsenbräu ist der Name folgender Brauereien:

 Felsenbräu (Lauterecken), ehemalige Brauerei (gegründet 1860)
 Felsenbräu (Steinach), ehemalige Brauerei (gegründet 1858)
 Felsenbräu Thalmannsfeld in Bergen (Mittelfranken)

Siehe auch:
 Felsenkeller